Lakören är en ö i Finland. Den ligger i sjön Infjärden och i kommunen Vasa i den ekonomiska regionen  Vasa  och landskapet Österbotten, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 50 meter i nord-sydlig riktning.

Källor 

Öar i Vasa
Öar i insjöar i Finland